Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România (CONPIROM) înfiintată în 1992 prin liberul consimțământ al unui număr de 10 federații patronale, din care fac parte actualmente 21 de Federații, Asociații și Patronate, are statutul de  Confederație Patronală Reprezentativă la nivel național, conf. Sentinței Civile 1/REP a Tribunalului Minicipiului București din 12.03.2019 și reprezintă ramurile principale din industria României. 

Confederația Patronală CONPIROM este constituită, conform Legii Dialogului Social nr. 62/2011, pe criteriul sectoarelor de activitate sau teritorial și este organizată în structuri asociative, organizații și federații patronale.

CONPIROM are următorii 21 de membri afiliați:

AIF - Asociația Industriei Feroviare 
APLAMED - Asociația Patronală a Laboratoarelor de Analize Medicale 
APREL - Asociația patronatul român din industria electronică, electrotehnică, tehnologia informatiei si comunicatiilor 
APROMECA - Asociația Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină și Optică Mecatronică
ASFOR – Asociația Patronală a Forestierilor din România
CPBA – Asociația Port Business Constanța
FEPACHIM – Federația Patronatelor din Ramura Industriei Chimice si Petrochimice din Romania
FEPA-CM – Federația Patronală din Industria Constructoare de Mașini
FEPIMEDIU – Federația Patronatelor de Mediu din România
FPSCAFDTRR – Federația Patronală a Școlilor de Conducători Auto și Formatorilor din Domeniul Transporturilor Rutiere din România
FSS - Federația Serviciilor de Securitate
LIR - Asociația Patronală "Liga Întreprinzătorilor Români"
METALURGIA - Federația Patronală METALURGIA;
METACHIM – Federația Patronală a Producătorilor din Chimie
NITROFOSFOR - Federația patronală a producătorilor de îngrășăminte chimice din România
PATROCONS - Asociația patronală a constructorilor din România
PATROMAT - Federația patronală din industria materialelor de constructii;
PBRO - Patronatul Bijutierilor din România
PIMM Oltenia - Patronatul Întreprinderilor de la Mici la Mijlocii Oltenia
PMI - Patronatul Medicinei Integrative
ROMPAP - Patronatul industriei de celuloză si hartie;

Conducerea aleasa a CONPIROM este urmatoarea:

Președintele CONPIROM este dl. Ionel BORȘ

Biroul Permanent are următoarea componență:

- Dl. Marin MIREA - Prim Vicepreședinte

- Dl. Mihai ANIȚEI - Prim Vicepreședinte

- Dl. Viorel PANAIT - Prim Vicepreședinte

- Dl. Gabriel BADEA - Prim Vicepreședinte

- Dl. Gheorghe CAZAN - Prim Vicepreședinte

Consiliul de Conducere al CONPIROM este format din 21 de Vicepreședinți.

Obiectul principal de activitate al CONPIROM se încadrează în clasa CAEN 9411 – “Activități ale  organizațiilor economice și patronale”, cuprinzând și activități ale altor coduri CAEN, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, a prevederilor statutare și a hotărârilor conducerii alese.

Confederația Patronală CONPIROM reprezintă, promovează și apără interesele economice, tehnice, juridice și social – generale și comune ale membrilor săi. Participă la medierea și soluționarea divergențelor apărute, în conformitate cu legea și STATUT-ul propriu.

Confederația Patronală CONPIROM militează pentru respectarea legislației, promovarea eticii profesionale și a normelor de concurență loială atât în activitatea și în relațiile dintre membrii săi, cât și în relațiile cu ceilalți agenți economici, cu organele administrației de stat și celelalte structuri ale societății civile.

Confederația Patronală CONPIROM participă activ în toate structurile și la toate nivelurile dialogului social și sprijină – cu experiența, cunoștințele și informațiile membrilor săi – elaborarea deciziilor și a actelor normative care interesează activitatea și bunul mers al agenților economici, industriei, economiei și societății în general.

Confederația Patronală CONPIROM desemnează reprezentanții, din rândul federațiilor, patronatelor și asociațiilor membre, pentru participarea la tratative și acorduri în relațiile cu autoritățile publice și cu sindicatele, precum și în structurile bipartite sau tripartite de dialog social. De asemenea, confederațiile pot să desemneze reprezentanții în negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, în condițiile legii. 

În atingerea scopurilor sale, Confederația Patronală CONPIROM colaborează cu alte structuri patronale, asociații profesionale, uniuni, federații și confederații similare din țară și străinătate, pe principiul autonomiei și interesului reciproc. 

În vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost înființată, CONPIROM sprijină activitatea membrilor săi, prin diferite forme și activități.

Membru al Confederației CONPIROM poate fi orice organizație, asociație, federație sau uniune patronală, indiferent de forma de proprietate a membrilor acestora, care reprezintă agenți economici, care și-au exprimat în mod liber voința de a face parte din Confederație și sunt de acord cu STATUTUL CONPIROM.

Adresa sediului Confederatiei Patronale CONPIROM este: Bdul. Unirii nr. 31, bloc A1, Sector 3, Bucuresti.

Email: office@conpirom.ro  si  dep_federatii@conpirom.ro  

Web: www.conpirom.ro

Note

Legături externe 
www.conpirom.ro - Site web oficial

Patronate din România